pion albo pionek – najsłabsza i zarazem najmniejsza bierka w szachach.
 Pionek (ang. Pawn Sacrifice) – film biograficzny w reżyserii Edwarda Zwicka.